Потт — фамилия. Известные носители:
 Потт, Август Фридрих (1802—1867) — немецкий языковед, доктор философских наук.
 Потт, Карел (1904—1953) — португальский легкоатлет.
 Потт, Оливер — немецкий предприниматель, автор книг, электронных книг и нескольких DVD-фильмов.
 Потт, Персивалл (1714—1788) — английский хирург.